

Sigle 
 Real American Hero  – serie di G.I. Joe
Affettuoso soprannome dello scrittore di fantascienza statunitense Robert Anson Heinlein
 Royal Albert Hall  – sala per concerti di Londra

Codici 
 RAH – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Rafha (Arabia Saudita)
 rah – codice ISO 639-3 della lingua rabha